Barral  des Baux (1217-1268), sénéchal du Comtat Venaissin et seigneur des Baux-de-Provence
 Barral (né en 1852), Théophile Baillon dit Barral, acteur français
 Barral, sculpteur parisien
 Des membres de la Maison de Barral, descendants de François de Barral de Clermont, mort en 1749, maître de forges et seigneur d'Allevard, conseiller au Parlement de Grenoble, dont :
 André Horace François de Barral de Rochechinard (1743-1829), général et homme politique
 Claude-Mathias-Joseph de Barral (1714-1803), évêque de Troyes
 Jean-Sébastien de Barral (1710-1773), évêque de Castres
 Joseph Marie de Barral (1742-1828), maire de Grenoble
 Louis-Mathias de Barral (1746-1816), évêque de Meaux et archevêque de Tours
 Octave de Barral (1877-1915), personnalité de l’Action française
 Paulin de Barral (1745-1822), colonel de Dragons et libertin notoire
 Jean Barral (1932-), réalisateur français
 Jean-Augustin Barral (1819-1884), agronome, chimiste et physicien.
 Jean Léon Joseph Noël Barral (1907-1985), général français.
 Louis Barral (1910-1999), lexicographe monégasque
 Luigi Barral (1907-1962), coureur cycliste italien
 Marcel Barral (1909-1997), poète français
 Pedro Barral (né en 1994), joueur de basket-ball argentin
 
 Nicolas Barral (1966-), dessinateur de bande dessinée français

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan
Patronyme français